Accept:

 Accept — немецкая рок-группа, играющая в стиле хэви-метал.
 Accept — дебютный студийный альбом немецкой хэви-метал-группы Accept, вышедший в 1979 году.